PLC — аббревиатура, может означать:
 Power Line Communication — коммуникация, построенная на линиях электропередачи
 Public Limited Company — открытая публичная компания с ограниченной ответственностью
 Private Limited Company — компания с ограниченной ответственностью
 Programmable Logic Controller — программируемый логический контроллер
 Packet Loss Concealment — маскирование потери пакета с медиа-данными в VoIP
 Problem Loan Company — коллектинговая компания
 PLC — музыкант